Punta Valfredda può riferisrsi a:
 Punta Valfredda – montagna delle Alpi Cozie
 Punta Valfredda – montagna delle Alpi Pennine